Dan Sullivan – politico statunitense
 Dan Sullivan – hockeista italo-canadese
Daniel J. Sullivan – regista teatrale statunitense